В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кеті Джордан і Бетсі Нагелсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Шерон Волш 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Бетсі Нагелсен (чемпіонки)
 Сенді Коллінз /  Шерон Волш (фінал)

 Патрісія Гі /  Іноуе Ецуко (1-ше коло)
 Іва Бударжова /  Катарина Малеєва (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу